Cet article présente les résultats détaillés de la Coupe du monde 1998.

Premier tour

Groupe A 

Classement

Groupe B 

Classement

Groupe C 

Classement

Groupe D 

Classement

Groupe E 

Classement

Groupe F 

Classement

Groupe G 

Classement

Groupe H 

Classement

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Meilleurs réalisateurs 

6 buts
 Davor Šuker ()

5 buts
 Gabriel Omar Batistuta ()
 Christian Vieri ()

4 buts
 Ronaldo ()
 Marcelo Salas ()
 Luis Hernández ()

3 buts
 Oliver Bierhoff ()
 Jürgen Klinsmann ()
 Bebeto ()
 César Sampaio ()
 Rivaldo ()
 Thierry Henry ()
 Dennis Bergkamp ()

Notes et références 

Coupe du monde de football 1998